FC Wezel Sport is een Belgische voetbalclub uit Wezel. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 844 en had blauw, wit en rood als clubkleuren. De club speelde in zijn bestaan meerdere decennia in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
De club ontstond uit de fabrieksploeg van de Wezelse fabriek Vieille Montagne. Die ploeg speelde enkele jaren bij de Kempische Voetbalbond als FC Vieille Montagne, tot men in 1926 besloot de overstap te maken naar de Belgische Voetbalbond, waar men stamnummer 844 kreeg toegekend. Als Wezel Sport FC bleef men er aanvankelijk nog op een fabrieksterrein spelen. Vanaf 1935 werd gestart men de aanleg van een nieuw terrein.

De club klom op in de regionale reeksen, tot men in 1937 voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen bereikte, in die tijd het derde niveau. Wezel Sport werd er in zijn debuutseizoen meteen reekswinnaar en stootte zo in 1938 direct door naar de Eerste Afdeeling, toen het tweede niveau. Daar kende men echter minder succes. Wezel Sport eindigde allerlaatste in zijn reeks, en degradeerde in 1939 weer naar Bevordering. De volgende jaren werd de competitie onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, maar bij de competitiehervattingen kon de club zich handhaven in Bevordering. In 1949 eindigde Wezel Sport als 14de op 16 ploegen, een degradatieplaats. Wezel eindigde met evenveel punten als Patria Tongeren en Verbroedering Arendonk, maar die clubs hadden minder nederlagen en eindigden op plaatsen 12 en 13, waardoor Wezel nipt op de degradatieplaats eindigde. Na een decennium zakte de club zo weer uit de nationale reeksen.

De afwezigheid was echter van korte duur, want een jaar later, in 1950, keerde Wezel Sport terug in de nationale bevorderingsreeksen. In 1952 eindigde men echter als voorlaatste en moest men weer degraderen. De degradatie uit Bevordering betekende ditmaal niet dat de club uit de nationale reeksen verdween. De Belgische Voetbalbond voerde vanaf 1952 immers een nieuw vierde nationaal niveau in, en deze Vierde Klasse vormde voortaan de nationale bevorderingsreeksen. Ondanks de degradatie bleef Wezel Sport zo nationaal voetbal spelen. In Vierde Klasse eindigde Wezel Sport de volgende seizoenen telkens in de subtop. In 1959 kende men een moeilijk seizoen, en kon men als 13de maar net de degradatieplaatsen vermijden. Het volgende seizoen kende men echter meer succes: Wezel Sport behaalde de titel en promoveerde zo weer naar Derde Klasse.

Onder trainer Guy Thys bleef Wezel Sport de volgende seizoenen in Derde Klasse spelen. Na een moeilijker debuutseizoen, eindigde men daar in 1962 en 1963 op een derde plaats. De volgende seizoenen verliepen met wisselend succes, tot men in 1969 voorlaatste werd, en na negen jaar weer degradeerde naar Vierde Klasse.

Het verval zette zich voort. Wezel Sport bleef nog een paar seizoenen in Vierde Klasse spelen, maar in 1972 eindigde men ook daar op een degradatieplaats. Na 22 jaar onafgebroken nationaal voetbal, zakte Wezel Sport weer naar de provinciale reeksen.  In 1978 kon keerde Wezel Sport terug in Vierde Klasse. Men kon er zich echter maar moeizaam handhaven en in 1982 eindigde men weer op een degradatieplaats, waardoor men na vier jaar weer naar Eerste Provinciale verdween. Wezel Sport kon het volgende decennia niet meer terugkeren in de nationale reeksen, en zakte nog verder weg naar Tweede Provinciale.

Wezel Sport kende een heropleving in het begin van de jaren 90. In 1992 steeg men immers naar Eerste Provinciale, om een jaar later al meteen verder te promoveren en zo na 12 seizoenen terug te keren in de nationale Vierde Klasse. Wezel Sport ging op dit elan door in Vierde Klasse. Het sloot er zijn eerste seizoen af met 21 zeges, negen gelijke spelen en geen enkele nederlaag, maar strandde toch op een tweede plaats en moest de titel aan KFC Tielen laten. Wezel Sport mocht nog naar de eindronde, waar men won van KVV Looi Sport Tessenderlo en RUS Binchoise, maar daarna verloor van Racing Jet Wavre. De volgende seizoenen bleef de club bovenaan eindigen. Na twee vierde plaatsen, eindigde men in 1997 op een gedeelde tweede plaats met Beringen FC, slechts een punt na kampioen KSK Heusden. Men mocht weer naar de eindronde, waar ditmaal FC Eendracht Hekelgem te sterk was. Ook in 1999 eindigde men tweede en mocht men naar de eindronde, maar daar verloor men van AFC Tubize. Daarna ging het sportief weer bergafwaarts. In 2002 eindigde Wezel Sport uiteindelijk op een degradatieplaats, en na negen jaar nationaal voetbal zakte men weer naar Eerste Provinciale.

In 2002 besloot men samen te gaan met een andere club die moeilijkheden kende, namelijk KSV Mol. Ook Mol had in de 20ste eeuw in de nationale reeksen gespeeld, maar was weggezakt naar de provinciale reeksen. De fusieclub werd KFC Racing Mol-Wezel genoemd en speelde met het stamnummer 844 van Wezel Sport verder in Eerste Provinciale. Stamnummer 2053 van Mol werd geschrapt. De clubkleuren werden blauw, wit en rood, een combinatie van de blauw-witte kleuren van Mol en blauw-rode kleuren van Wezel. De fusieclub verliet Wezel om op de terreinen in Mol te gaan spelen.

Fusieclub KFC Racing Mol-Wezel zou weer sportief succes kennen. Na twee jaar in Eerste Provinciale promoveerde men in 2004 immers weer naar Vierde Klasse. Ook daar was men meteen bij de beteren en behaalde men meteen een plaats in de eindronde in 2005. Na winst tegen KAC Olen werd men in die eindronde echter door Rupel Boom FC uitgeschakeld. In 2006 haalde men opnieuw een eindrondeticket, maar na winst tegen Verbroedering Meldert was ditmaal Bocholter VV te sterk. Uiteindelijk werd KFC Racing Mol-Wezel in 2007 in zijn derde seizoen in Vierde Klasse kampioen en promoveerde zo verder naar Derde Klasse.

Ook in Derde Klasse bleef KFC Racing Mol-Wezel goede resultaten halen en in 2009 haalde men ook daar de eindronde, maar daar werd men door Boussu Dour Borinage uitgeschakeld. Het volgend seizoen eindigde men in de middenmoot. Ondertussen was de club echter in financiële moeilijkheden geraakt. Men zocht een oplossing in een eventuele fusie, onder meer met Verbroedering Geel-Meerhout of met KFC Dessel Sport, maar die plannen gingen niet door en uiteindelijk besloot men te gaan samenwerken met KVSK United Overpelt-Lommel. KVSK United wijzigde zijn naam in Lommel United. Het ging echter niet om een officiële fusie, want het stamnummer 844 van Wezel Sport bleef afzonderlijk voortbestaan bij de Belgische Voetbalbond. Onder dit stamnummer en de nieuwe naam KFC Wezel bleven de volgende jaren nog enkele gewestelijke jeugdploegen actief.

Verschillende clubleden konden zich niet vinden in het verdwijnen van het eerste elftal en richtten in de zomer van 2010 een nieuwe club op: Wezel Sport FC, dat zich bij de Belgische Voetbalbond aansloot onder stamnummer 9552 en op het allerlaagste niveau, Vierde Provinciale, van start ging. Na enkele jaren kwam het echter weer tot een samenwerking tussen het overblijfsel van KFC Wezel en het nieuw opgericht Wezel Sport FC. Men smolt weer samen tot een enkele club, FC Wezel Sport, onder het oude stamnummer 844. Het eerste elftal ging spelen in Derde Provinciale, waar het seizoen voordien Wezel Sport FC (stamnummer 9552) had gespeeld.

In de winterstop van het seizoen 2016-2017 nam voormalig speler Kurt Van De Paar over als trainer van Frank Belmans. Dit bleek succesvol te zijn. In het seizoen 2017-2018 kon het ambitieuze FC Wezel Sport na drie behaalde eindrondes op rij, dan toch de langverwachte promotie vieren naar Tweede provinciale. Het daaropvolgende seizoen stootte FC Wezel Sport meteen door naar de hoogste provinciale reeks nadat het met ruime voorsprong kampioen speelde in Tweede Provinciale B. Na één seizoen in Eerste Provinciale besloot de club om afscheid te nemen van coach Van De Paar. In het seizoen 2020-2021 stelde het ambitieuze Wezel Sport ex-international Sepp De Roover aan als hoofdcoach.

Resultaten

Bekende spelers 
  Patrick Goots
  Samuel Greven
  Harold Meyssen
  Kurt Van De Paar
  Jerry Poorters
  Jordy Vleugels
  Rubin Seigers
  Sepp De Roover
  Jentl Gaethofs
  Kevin Janssens
  Diangi Matusiwa
  Thijs van Pol
  Jorzolino Falkenstein
  Enrico Pellegriti

Externe links 
 http://www.wezelsport.be

Wezel Sport
Sport in Mol (België)
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)